

Astronomia
 Franz – cratere lunare

Cinema
 Franz – film del 1972 diretto da Jacques Brel

Geografia 
 Provincia di Franz Tamayo – provincia del dipartimento di La Paz (Bolivia)

Onomastica
 Franz – forma tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Francesco

Persone

 Ettore Roesler Franz (1845-1907) – pittore italiano
 Julius Heinrich Franz (1847-1913) – astronomo tedesco
 Frederick William Franz (1893-1992) – predicatore statunitense
 Andreas Franz (1897-1970) – calciatore tedesco
 Anselm Franz (1900-1994) – ingegnere aeronautico austriaco
 Kurt Franz (1914-1998) – militare tedesco
 Marie-Louise von Franz (1915-1998) – psicoanalista svizzera
 Arthur Franz (1920-2006) – attore statunitense
 Raymond Franz (1922-2010) – predicatore statunitense
 Reinhard Franz (1934-2015) – calciatore tedesco
 Uta Franz, nome d'arte di Uta Franzmair (1935-2012) – attrice austriaca
 Elizabeth Franz (1941) – attrice statunitense
 Dennis Franz (1944) – attore statunitense
 Ron Franz (1945-2022) – cestista statunitense
 Vladimír Franz (1959) – artista e politico ceco
 Daniele Franz (1963) – politico italiano
 Franz, nome d'arte di Francesco Villa (1967) – comico italiano membro del duo Ale e Franz
 Werner Franz (1972) – sciatore austriaco
 Maik Franz (1981) – calciatore tedesco
 Max Franz (1989) – sciatore austriaco

Pagine correlate 
Persone di nome Franz